Moe ou MOE est un nom propre, un sigle ou acronyme ou encore un code qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Moe est un prénom ou un patronyme porté notamment par :
 Ingrid Moe (1984-), coureuse cycliste norvégienne ;
 Jørgen Moe (1813-1882), poète et écrivain norvégien ;
 Karen Moe (1953-), nageuse américaine ;
 Louis Moe, (1857-1945), peintre, dessinateur, illustrateur, graveur, lithographe et auteur dano-norvégien ;
 Ole Moe (1974-), musicien multi-instrumentiste norvégien  ;
 Per Ivar Moe (1944-), patineur de vitesse norvégien ;
 Moe Szyslak, personnage de la série Les Simpson ;
 Tin Moe (1933-2007), poète birman ;
 Tommy Moe (1970-), skieur alpin américain.

Toponyme 

 Moe (Australie), localité de l'État de Victoria en Australie ;
 Moe (Estonie), village d'Estonie dans la commune de Tapa ;
 Rivière Moe (rivière aux Saumons), un affluent de la rivière aux Saumons, de la région administrative de l'Estrie au Québec (Canada) ;
 Rivière Moe (Australie), un cours d'eau de l'Australie.

Sigle

MOE est un sigle composé des trois lettres M, O et E qui signifie :
 Maîtrise d'œuvre, en gestion de projet,
 Management et organisation des entreprises, dans le monde de l'entreprise
 Ministry of Education, Ministère de l'éducation dans les pays anglophones,
 Ministry of Environnement, Ministère de l'environnement dans les pays anglophones,
 Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE).
Le sigle moe est également le code ISO 639-3 de l'innu-aimun, parlé par les Innus.

Autres acceptions 
 Moe (Japon), mot d’argot japonais ;
 GNU moe, un éditeur de texte en console.
 Moe, verbe qui signifie dormir dans la langue wallisienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme